Чернышковский:

 Чернышковский — посёлок городского типа, административный центр Чернышковского района Волгоградской области в России.
 Чернышковский район — муниципальное образование в Волгоградской области.